Christian Raysséguier, né le  à Sorèze dans le Tarn, est un magistrat français.

Biographie 
Après ses études au Lycée Jean-Jaurès de Castres, il a pris une licence en droit à l'Université de Toulouse. Élève de l’École nationale de la magistrature, il est d'abord juge à Marseille.

Il a été, entre autres, procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Melun jusqu'à 1992, procureur général près la Cour d'appel de Bastia de 1992 à 1995, procureur général près la Cour d'appel de Rouen de 1995 à 2003, inspecteur général des services judiciaires de 2003 à 2007.

 

En 1997 il a été membre de la commission de réflexion sur l'indépendance du parquet et le respect de la présomption d'innocence présidée par Pierre Truche.

Il est membre élu du Conseil supérieur de la magistrature de 1998 à 2002, puis de 2011 à 2015.

Christian Raysséguier est depuis le 7 décembre 2007 Premier avocat général à la Cour de cassation, maintenu en activité jusqu'au 26 juin 2015.

Il est membre depuis 2011 du comité scientifique de l'Institut national des hautes études de la Sécurité et de la Justice, collège 4 - Justice et droit.

Décorations

Liens externes

Notes et références 

Magistrat français du XXe siècle
Magistrat français du XXIe siècle
Magistrat à la Cour de cassation française
Membre du Conseil supérieur de la magistrature (France)
Naissance à Sorèze
Naissance en juin 1947